T.37 – standard di telecomunicazione per l'invio di fax mediante l'email
 T-37A – carro armato leggero anfibio sovietico degli anni trenta
 Cessna T-37 Tweet – aereo da addestramento